Мішель Шарль Дюрьє де Мезоннев (1796–1878) — французький військовий діяч та ботанік
 Поль Шомеді де Мезоннев (1612-1676) —  французький офіцер, засновник міста Монреаль

 Мезоннев (В'єнна) - муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант